En chimie, une série chimique peut être une famille d'éléments chimiques.
 En chimie organique et dans le domaine pharmaceutique, une série chimique est un ensemble de composés organiques de structures apparentées.
 En minéralogie, une série chimique est un minéral dont la composition chimique peut varier continûment entre deux compositions extrêmes appelées pôles purs.